

Села:
 Скелювате — Запорізька область, Запорізький район, Вільнянська міська громада
 Скелювате — Запорізька область, Пологівський район, Токмацька міська громада

Див. також 
 Скелька
 Скельки
 Скелівка
 Скелюватка